Kulturteknik har flere betydninger:
 Kulturteknik (jordbrug) – i have- og landbrug jordbehandling, jordbearbejdning: vanding, gødning; jordkvalitet, jordmekanik
 Kulturteknik (it) – evnen til at forstå og anvende de symboler, som er gængse i en kultur; it-anvendelse er en grundlæggende kulturteknik som efterfølger af de første grundlæggende kulturteknikker: læsning, skrivning og regning
 Kulturteknik (sløjd) – metoder til fremstilling af etnografika